«Сокровища президента Парагвая» () — приключенческий роман итальянского писателя Эмилио Сальгари, написанный в 1894 году. Роман публиковался частями с 7 января по 15 июля 1894 в туринском «Il novelliere illustrato». Входит в малый цикл «Два моряка», повествуя о приключениях двух вымышленных парагвайских моряков — боцмана Диего и его напарника Кардозо.

Сюжет 

Действие романа происходит в 1869 году. Крейсер «Пилькомайо» Парагвайского флота пытается доставить оружие и боеприпасы парагвайским войскам, сражающимся в Войне тройного альянса против армий Аргентины, Бразилии и Уругвая. Крейсер перевозит также «Сокровища президента Парагвая» Франсиско Солано Лопеса — шкатулку с алмазами, от продажи которых будет осуществлено финансирование армии Парагвая. Войдя в залив Рио-де-ла-Плата «Пилькомайо» оказался в окружении неприятельского флота. Капитан корабля поручает морякам Диего и Кардозо доставить шкатулку парагвайскому президенту. Моряки и представитель парагвайского правительства сеньор Кальдерон, который желает удостовериться в доставке алмазов, покидают корабль на воздушном шаре. Капитан взрывает корабль, чтобы предотвратить захват неприятелем оружия и боеприпасов. Ветер уносит воздушный шар в Патагонию Аргентины, откуда путники пытаются добраться до нейтральной страны Чили. Во время путешествия парагвайцы подвергаются различным опасностям, в том числе нападениям со стороны коренных племён пампы и патагонцев, а также предательству из числа своих.

Создание 
Для написания этого романа Сальгари много времени провёл в библиотеке. Нет сведений, что писатель бывал в Парагвае, хотя в романе изобилует живое описание флоры и фауны, населения этой страны. Также описан военный конфликт тройственного альянса. Встречаются в романе географические и исторические ошибки, например, участие Элизы Линч в противостоянии амазонских батальонов вражеским войскам.

Образ Парагвая и президента Франсиско Солано Лопеса представлены в романе положительно, что необычно для тогдашней Европы, мало знавшей о Парагвае и получавшей информацию о войне из источников победителей в конфликте.

Название романа продиктовано существовавшей легендой о якобы спрятанных сокровищах президента Солано Лопеса где-то в районе Асунсьона или Пирибебуйя.

Новые приключения Диего и Кардозо уже в Австралии описаны в романе Сальгари 1894 года «Страна чудес».

Публикации на русском языке 
Роман публиковался в журнале «Мир приключений» в 1910 году. Также из печати вышли ряд переводов:

Примечания 

Романы 1894 года
Произведения Эмилио Сальгари
Приключенческие романы на итальянском языке